Arnstein kan syfta på:

Personer
Arnstein Arneberg (1882–1961), norsk arkitekt
Arnstein Johansen (1925–2013), norsk dragspelare

Geografi

Tyskland 

 Arnstein, Bayern, stad i Bayern 
 Arnstein, Sachsen-Anhalt, stad i Sachsen-Anhalt,